Hostrup kan henvise til flere stednavne i Danmark og Sydslesvig:
 Hostrup (Esbjerg Kommune) – en bebyggelse og et ejerlav i Hostrup Sogn, Esbjerg Kommune
 Hostrup (Stouby Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Stouby Sogn, Hedensted Kommune
 Hostrup (Sulsted Sogn) – en bebyggelse i Sulsted Sogn, Aalborg Kommune
 Hostrup (Sydslesvig) – en landsby i Sydslesvig
 Hostrup (Tønder Kommune) – en bebyggelse og et ejerlav i Hostrup Sogn, Tønder Kommune
 Hostrup (Øse Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Øse Sogn, Varde Kommune
 Hostrup (Lem Sogn) — en hovedgård i Lem Sogn (Spøttrup Kommune)
Desuden findes stednavnene Vester Hostrup, Nørre Hostrup og Sønder Hostrup.

Hostrup kan som efternavn henvise til:
 Jens Christian Hostrup (1818-92) – dansk forfatter, dramatiker og præst